Бери може да се отнася за:

 География
 Бери, град в Англия
 Бери, град в Австралия
 Бери, град в Южна Австралия
 Бери, град в САЩ, щата Аалбама
 Бери, историческа провинция във Франция
 Бери, община в Швеция, лен Йемтланд

 Личности
 Клод Бери (1934 – 2009), френски кинорежисьор
 Хали Бери (р.1966), американска киноактриса
 Чък Бери (р.1926), американски музикант